Aspergil (aspergillum) v bogoslužju pomeni:
 Aspergil ali kropilo – priprava za kropljenje z blagoslovljeno vodo
Aspergil (aspergillus) v biologiji pa je sopomenka za rod glavičastih plesni, npr.:
 Aspergillus flavus
 Aspergillus niger